Recreatiecentrum De Noordster werd in 1951 opgericht door een plaatselijke hervormde stichting onder leiding van Ds P.P. Miedema.

In januari 1951 werd begonnen aan de bouw van de blokhut, een houten slaap-en eetgelegenheid, midden in de nog jonge bossen van Dwingeloo. 
Tijdens het pinksterweekend van 1951 werd het eerste kampeerweekend gehouden.           

In 1958 wordt de Noordster overgenomen door de Stichting Recreatiecentrum het Grote Bos te Doorn. De gemeente Dwingeloo verstrekt een garantie. Het centrum van ruim 40 hectare wordt uitgebreid met 80 vakantiebungalows (waarvan 32 in particulier bezit), een hoofdgebouw en twee slaapzalen.

De burgemeester van Dwingeloo, dhr. W.A. Stork,  wordt voorzitter van het regionaal bestuur van de Noordster en lid van het landelijk bestuur dat inmiddels de Stichting Recreatiecentra der Nederlandse Hervormde Kerk heet.
In 1974 wordt de naam van de overkoepelende organisatie gewijzigd in Recreatie Centra Nederland.

Noordster